Тесаре — село в окрузі Топольчани Нітранського краю Словаччини.
 Гонтьянське Тесаре — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю Словаччини.